Сычевой:
 Сычевой, Андрей Иванович (род. 1969) — российский военачальник.
 Сычевой, Владимир Александрович (род. 1996) — российский футболист.